Leleşti:
 Lábfalva Beszterce-Naszód megyében
 Lelesd Bihar megyében
 Leleşti Gorj megyében